Gonneville est un toponyme médiéval issu du terme  -ville, désignant un « domaine rural » et probablement l'anthroponyme d'origine scandinave Gunnulf , d'où le sens global de « domaine rural de Gunnulf ».

Il existe deux manoirs dans la Manche portant ce nom :
Manoir de Gonneville du  à Blainville-sur-Mer, avec sa chapelle aux marins 
Manoir de Gonneville du  à Saint-Jacques-de-Néhou

Un autre du même nom se situe dans le Calvados :
Manoir de Gonneville à Gonneville-sur-Honfleur

Voir aussi
Gonneville

Références